Villanueva de Campeán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de Campeán (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villanueva de Campeán (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar